W Polsce
 Jazowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa 
 Jazowa – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Jazowa – gromada